Vrbičany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vrbičany, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Vrbičany, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem